Hutnik Warszawa – polski klub piłkarski z siedzibą w Warszawie, założony w 1957. Klub rozgrywa swoje mecze na Stadionie Hutnika Warszawa.

W sezonie 2018/2019 występuje w IV lidze, w grupie mazowieckiej północnej. Jest to piąta klasa rozgrywek piłki nożnej w Polsce.

Przed sezonem 2019/2020 sponsorem klubu została firma forBET zakłady bukmacherskie. Umowa dotyczy współpracy przez najbliższy sezon, z opcją przedłużenia. Logo firmy pojawia się na przodzie koszulek meczowych.

Historia 
Klub został utworzony 21 kwietnia 1957 przy Hucie Warszawa jako Koło Sportowe Hutnik.

Hymn i herb 
Hymnem Hutnika Warszawa jest powstała w październiku 2010 roku piosenka „Hutnik HKS”. Autorem muzyki jest Mieczysław Jurecki, a tekstu – Andrzej Zygierewicz. Miesiąc wcześniej powstał utwór o Hutniku „Bielańska Rodzina” który jest oficjalnie uznawany przez klub, ale nie jest on hymnem.

Hutnik jest jednym z nielicznych stołecznych klubów sportowych, który ma w herbie Syrenkę.

Sukcesy 
 6. miejsce w II lidze – 1992/93
 1/8 finału Pucharu Polski – 1991/92
 2. miejsce na Mistrzostwach Polski juniorów U-19 – 1987
 siedem lat gry w II lidze:
 1983/84: 13 miejsce
 1986/87: 14 miejsce
 1990/91: 19 miejsce
 1992/93: 6 miejsce
 1993/94: 11 miejsce
 1994/95: 11 miejsce
 1995/96: 16 miejsce

Historia rozgrywek 

Źródło: Hutnik Warszawa.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona klubu
 

Kluby piłkarskie w Warszawie
Kluby piłkarskie założone w 1957